Ред Булл Аре́на:
 «Ред Булл Арена» — футбольный стадион в Вальс-Зиценхайме (Австрия).
 «Ред Булл Арена» — футбольный стадион в Гаррисоне (США).
 «Ред Булл Арена» — футбольный стадион в Лейпциге (Германия).